Die 319. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
 319. Infanterie-Division (Wehrmacht)
 319. Division (Israel)
 319. Schützendivision (Sowjetunion)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern